Die Virginia Slims of Los Angeles 1977 waren ein Tennisturnier der Damen in Los Angeles. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 14. bis 20. Februar 1977 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1977
Tennisturnier in Los Angeles